

Брудзево — село в гміні Щанець Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Брудзево — село в гміні Пуцьк Пуцького повіту Поморського воєводства
 Брудзево — село в гміні Стшалково Слупецького повіту Великопольського воєводства